Glavani je lahko:
 Glavani, Kostrena (Hrvaška)
 Glavani, Barban (Hrvaška)